Além é um lugar da Póvoa de Varzim, na freguesia de Balazar, que no censo de 2001 tinha 116 habitantes.

Localidades de Portugal
Lugares da Póvoa de Varzim
Balazar (Póvoa de Varzim)
Lugares e bairros do Grande Porto